Smeddammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Smeddammen (Bo socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun,  (3 ha)
Smeddammen (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Smeddammen, Värmland, sjö i Lesjöfors i Filipstads kommun, 
Smeddammen, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (6,24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn